Бранислав Бане Јевтић (Београд, 11. август 1978) српски је филмски, позоришни и гласовни глумац и сценограф.

Биографија 
Бранислав Јевтић је рођен 11. августа 1978. године у Београду. Након 3 године студирања Економског и Учитељског факултета, Бранислав уписује Академију уметности, одсек глума у класи професора Мирјане Карановић. Активно се бави синхронизацијом анимираних и играних филмова и серија за студије Голд диги нет, Блу хаус, Киарт, Синкер медија и Облакодер.

Филмографија 

|-
| 2009. || Заувек млад || Младић
|-
| 2010. || Млад човек не штуца ||Звонко
|-
| 2011. || Мала али права ствар || Петар
|-
| 2011. || Како су ме украли Немци || Утучени
|-
| 2014. || Фолк || Гагин дечко
|-
| 2014. || Кожа ће нам постати сива ||
|-
| 2016. || Малеш ||
|-
| 2017. || Синђелићи || Данко
|-
| 2018. || -{Life After}- || Он
|-
| 2019. || Пијавице || Критичар
|-
| 2019. || Шифра Деспот || Начелник гинекологије
|-
| 2019. || Жмурке || Расин отац
|-
| 2021. || Пролећна песма || Чеда
|-
| 2021. || Прослије зиме ||
|}

Улоге у позоришту 
Бошко Буха
 Принцеза и жабац - разне улоге

Атеље 212
 Прослава - разне улоге

Улоге у синхронизацијама

Емисије

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1978.
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски гласовни глумци
Глумци и глумице позоришта „Атеље 212”